Тесто:
 Тесто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах.
 Тесто цементное — масса, образуемая при соприкосновении минерально-вяжущих веществ с водой или с солями водных растворов.

Фамилия 
 Тесто, Дэвид (род. 1981) — американский футболист, полузащитник Монреаль Импакт.
 Тесто-Ферри, Клод (1773—1856) — французский военный деятель, генерал-майор, барон Ферри и Империи.